ТЖМ — многозначная аббревиатура:
 ТЖМ — Трансказахстанская железнодорожная магистраль
 ТЖМ — тяжёлый жидкометаллический (тип теплоносителя)
 ТЖМ — твоя жирная мамаша

См. также 
  — аббревиатура латиницей